A 2010-es Shelby American volt a 2010-es Sprint Cup Series harmadik futama. A versenyt 2010. február 28-án rendezték meg a Nevada-i Las Vegas-ban található Las Vegas Motor Speedway-en.

Verseny végeredménye

Bajnokság állása a verseny után
Versenyzők

Források

Shelby